Peter Nižňanský (* 9. června 1974, Bratislava) je kanadský fotograf slovenského původu. Jako umělecké jméno používá Flynn, i Peter Flynn Nižňanský. Žije a tvoří ve Vancouveru v Kanadě.

Životopis 
Pracoval v Rádiu Ragtime, kde měl relace Večer s Danielem a Flynnem a Ambient session. Je také klubový DJ [diskžokej ] elektronické hudby, pomohl zrodu ambientní scény na Slovensku a byl také rezidentním DJem už neexistující Galerie Duna v Bratislavě. Těsně před odchodem do Kanady po krachu Rádia Ragtime začal aktivně fotografovat, od roku 2001 se fotografii věnuje profesionálně a zároveň vyučuje fotografování na Kitsilano Beach. Jeho tvorba je zaměřena na krajinu, přírodu a na domorodce při cestách po světě. Vystavuje na Slovensku v rámci skupiny fotografů (Peter Paško, Palo Luka, Julo Nagy, Peter Flynn Nižňanský), kteří tvoří projekt Magical Moments. Kromě toho se věnuje sólovým projektům, cestování po Kanadě a jiných zemích přičemž fotografie vystavuje i v domácím Vancouveru.

Samostatné výstavy 
 2013 Around the world, výstava velkoformátových fotografií, Simpson Road Richmond, Vancouver, Kanada 
 2014 Výstava fotografií, Czechrose Natural Therapy, Vancouver, Kanada

Skupinové výstavy 
 2014 Magical Moments / Peter Paško, Palo Luka, Peter Flynn Nižňanský, Julo Nagy, Camera Slovakia, Incheba Bratislava
 2013 Magické momenty, Magical Moments, výstava skupiny fotografů (Peter Paško, Palo Luka, Julo Nagy, Peter Flynn Nižňanský), Pálfyho palác, Bratislava, kurátorka Marta Hučková. 
 2013 Nový Zéland, Peter Paško, Palo Luka, Julo Nagy, Peter Flynn Nižňanský, Incheba, Bratislava
 2013 Nový Zéland, Peter Paško, Palo Luka, Julo Nagy, Peter Flynn Nižňanský, Městská knihovna města Piešťany, Piešťany
 2013 Nový Zéland, Peter Paško, Palo Luka, Julo Nagy, Peter Flynn Nižňanský, Galerie Labirint, MsKS Senec
 2011 Patagonie a Atacama 2010 - Peter Paško, Palo Luka, Peter Flynn Nižňanský a Julo Nagy, Camera Slovakia, Incheba Bratislava
 2011 Jižní Amerika - Peter Paško, Palo Luka, Peter Flynn Nižňanský a Julo Nagy, Městská knihovna města Piešťany, Piešťany 
 2009 USA a Národní parky jihozápadu - Peter Paško, Palo Luka, Peter Flynn Nižňanský a Julo Nagy, Městská knihovna města Piešťany, Piešťany

Knihy 
 Peter Paško, Palo Luka, Julo Nagy, Peter Flynn Nižňanský: Iceland, Namibia, fotografický cestopis, Magical Moments  , Bratislava, 2014

Ocenění 
 Ocenění v soutěži časopisu Canadian Geographic, výroční fotografické soutěži, která se koná každoročně ve více kategoriích. Fotografie ze Skalnatých hor v Kanadě u Lake O'Hara, zařazená v kategorii "Outdoor Activities" („život v horách“) – získala třetí místo.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Hučková Marta: Magical Moments, USA, Namibie, Island, Chile, Argentina, Bolívie, Nový Zéland (Peter Paško, Palo Luka, Julo Nagy, Peter Flynn Nižňanský), katalog výstavy, Galerie Nedbalka, 2013

Externí odkazy 
 Stránka s fotografiemi 
 Magical Moments  
 Obdivovali barvy a lidi Jižní Ameriky  
 Samostatná výstava Around the world, Vancouver 2013  
 Radio Ragtime - Ambient session 10 (1998) 
 Radio Ragtime 

Slovenští fotografové
Kanadští fotografové
Narození v roce 1974
Narození 9. června
Žijící lidé
Muži